Minujín, apellido, puede hacer referencia a:

 Juan Minujín, actor argentino; o
 Marta Minujín, artista plástica argentina.